The Divinity of Purpose - szósty album studyjny amerykańskiej grupy muzycznej Hatebreed

Lista utworów

Twórcy 
 Jamey Jasta – śpiew 
 Chris Beattie – gitara basowa 
 Wayne Lozinak – gitara 
 Matt Byrne – perkusja 
 Frank Novinec – gitara

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Okładka

Albumy muzyczne wydane w roku 2013
Albumy Hatebreed
Albumy metalcore’owe